Montereau je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Montereau – obec v departementu Loiret
 Montereau-Fault-Yonne – obec v departementu Seine-et-Marne
 Montereau-sur-le-Jard – obec v departementu Seine-et-Marne

Externí odkazy